Nöthiger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ludwig Nöthiger (1719–1782), Schweizer Kupferstecher
 Johann Rudolf Nöthiger (1739–1826), Schweizer Pfarrer und Förderer von Schulen 
 Simeon Nöthiger (1658–1726), Schweizer evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Nöthiger (Patrizierfamilie) (Nötiger, Nöthinger, Nöttinger, Nötinger), Berner Patrizierfamilie